«Чжунъюань иньюнь» () — китайский словарь рифм, составленный в 1324 году, при династии Юань, Чжоу Дэцином (周德清). В словаре нашли отражение важные изменения, которые произошли к этому периоду в фонетике диалекта монгольской столицы Даду (Пекина). В частности, отражено исчезновение конечных имплозивных согласных *-p, *-t, *-k и соответствующей им более поздней гортанной смычки в слогах среднекитайского входящего тона, а также появление современной пекинской системы из четырех тонов.

История составления 
Хотя подобные словари составлялись и ранее, изменения языка потребовали новой работы. Поэзия бэйцюй (北曲 Běiqǔ), по мнению Чжоу Дэцина, перестала подчиняться классическим канонам составления. В ответ на это Чжоу Дэцин представил свою собственную поэтическую форму, саньцюй (散曲 Sanqu), а также свод правил для бэйцюй, который известен как «Чжунъюань-иньюнь».

Структура 
В предшествующих словарях рифм иероглифы сначала группировались по тону, потом по рифме. Однако «Чжунъюань-иньюнь», представивший 5,866 иероглифов, используемых в поэзии того времени, сначала группирует их по 19 группам рифм, а затем по четырём тонам. 

Чжоу Дэцин отдаёт должное работам «Четырёх великих юаньских драматургов», говоря о них, как об основе поэзии в целом.

Список рифм 
 歌戈韻	Ge-Ge
 家麻韻	Jia-Ma
 車遮韻	Che-Zhe
 齊微韻	Qi-Wei
 支思韻	Zhi-Si
 魚模韻	Yu-Mo
 皆來韻	Jie-Lai
 蕭豪韻	Xiao-Hao
 尤侯韻	You-Hou
 寒山韻	Han-Shan
 先天韻	Xian-Tian
 桓歡韻	Huan-Huan
 監鹹韻	Jian-Xian
 廉籤韻	Lian-Qian
 真文韻	Zhen-Wen
 侵尋韻	Qin-Xun
 庚清韻	Geng-Qing
 江陽韻	Jiang-Yang
 東鍾韻	Dong-Zhong

Литература 
 С.Е. Яхонтов. История языкознания в Китае (XI—XIX вв.) // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1981. С. 234—235. 

Империя Юань
Китайские словари